Ben 10 este o franciză media americană. Se poate referi la diverse versiuni în acea franciză:

Seriale de televiziune

 Ben 10, o serie de televiziune din 2005 până în 2008
 Ben 10: Echipa extraterestră, o serie de televiziune din 2008 până în 2010
 Ben 10: Ultimate Alien, o serie de televiziune din 2010 până în 2012
 Ben 10: Omniverse, o serie de televiziune din 2012 până în 2014
 Ben 10 (2016), un reboot bazat pe seria din 2005 care a avut premiera în 2016 pe Cartoon Network

Filme

 Ben 10: Secret of the Omnitrix, un film din 2007
 Ben 10: Race Against Time, un film din 2007
 Ben 10: Alien Swarm, un film din 2009
 Ben 10 / Generator Rex: Heroes United, un crossover special pentru 2011
 Ben 10: Destroy All Aliens, un film din 2012

Alte utilizări

 Ben 10 – Ultimate Mission, un roller coaster la Drayton Manor Theme Park